Valentine — многозначное понятие.

  (2008—2009) — американский трагикомический телесериал, выходивший на канале The CW.
  (2020) — роман Элизабет Уэтмор.
  (2020) — альбом американского джаз-гитариста Билла Фриселла.
  (2021) — альбом американской инди-рок-музыкантки Snail Mail (Линдси Джордан).
 Infantry Tank Mk.III «Valentine» — британский пехотный танк.

См. также